Domenico Fattori ist der Name folgender Personen:

* Domenico Fattori (Politiker, I), san-marinesisches Staatsoberhaupt (Capitano Reggente)
 Domenico Fattori (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Abgeordneter (1938–1943)